Het ATP-toernooi van Bogota 2013 (met de officiële naam Claro Open Colombia) werd gespeeld van 15 tot en met 21 juli 2013. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van Centro de Alto Rendimiento in de Colombiaanse stad Bogota.

Het enkelspel werd gewonnen door Ivo Karlović. Hij versloeg in de finale Alejandro Falla met 6-3 en 7-6(4). Het dubbelspel werd gewonnen door Purav Raja en Divij Sharan. Zij versloegen in de finale Édouard Roger-Vasselin en Igor Sijsling met 7-6(4) en 7-6(3).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen
 Enkelschema
 Dubbelschema

Bogota
2013